Michajłowa – żeńska forma nazwiska Michajłow

 Ekaterina Michajłowa
 Nadeżda Michajłowa